Сика:
 Сика — оружие.
 Сика — село в Дагестане.
 Сика — посёлок в Японии.
 Сика — деревня в волости Рыуге уезда Вырумаа, Эстония.
 Сика — деревня в волости Выру уезда Вырумаа, Эстония.
 Аноа’й, Сика (род. 1945) — самоа-американский рестлер.

См. также 
 Sika